Rasta kan syfta på:

 Rasta, Ekerö kommun – en ort på västra stranden av Ekerön i Ekerö kommun
 Rasta (vattendrag), Mahiljoŭs voblast, Belarus
 Rastafari
 Rasta (restaurangkedja) – en svensk vägkrogs- och vägmotellskedja